Magritte: Beste Kostüme (Meilleur costumes)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie Beste Kostüme (Meilleur costumes) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten einheimischen Filmproduktionen im Bereich Kostüme des vergangenen Kinojahres.

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem deutschen Titel / Verleihtitel (sofern ermittelbar) angegeben, danach folgt, in Klammern in kursiver Schrift, der Originaltitel und der Name des Kostümbildners.

Preisträger

2011 
 Soeur Sourire – Die singende Nonne (Sœur Sourire) – Christophe Pidre and Florence Scholtes
 Altiplano – Anne Fournier
 My Queen Karo – Bernadette Corstens

2012 
 Die Fee (La Fée) – Claire Dubien
 Vertraute Fremde (Quartier lointain) – Florence Scholtes
 Kleine Riesen (Les Géants) – Elise Ancion

2013 
 Der Tag wird kommen (Le Grand Soir) – Florence Laforge
 Der Aufsteiger (L'Exercice de l'État) – Pascaline Chavanne
 La Folie Almayer – Catherine Marchand

2014 
 Vijay und ich – Meine Frau geht fremd mit mir (Vijay and I) – Catherine Marchand
 Une place sur la Terre – Elise Ancion
 Une chanson pour ma mère – Nathalie Deceuninck und Aliette Vliers

2015 
 Marina – Catherine Marchand
 Der Tod weint rote Tränen (L'Étrange Couleur des larmes de ton corps) – Jackye Fauconnier
 Tokyo Fiancée – Claire Dubien

2016 
 The Lady in the Car with Glasses and a Gun (La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil) – Pascaline Chavanne
 Ich bin tot, macht was draus! (Je suis mort mais j'ai des amis) – Elise Ancion
 Alle Katzen sind grau (Tous les chats sont gris) – Sabine Zappitelli

2017 

 Das Ende ist erst der Anfang (Les premiers les derniers) – Élise Ancion
 Black – Nina Caspari

2018 

 Noces – Sophie Van den Keybus
 Raw (Grave) – Élise Ancion
 King of the Belgians – Claudine Tychon

2019 

 Es war einmal in Deutschland … (Bye bye Germany) – Nathalie Leborgne
 Girl – Catherine van Bree
 Leichen unter brennender Sonne (Laissez bronzer les cadavres) – Jackye Fauconnier

2020 

 Seule à mon mariage – Claudine Tychon
 De Patrick – Valérie Le Roy
 Emma Peeters – Gaëlle Fierens

2022 

 Dement im Leben (Une vie démente) – Frédérick Denis
 Filles de joie – Ann Lauwerys
 Mon légionnaire – Catherine Cosme

2023 

 Close – Manu Verschueren
 Nobody has to know – Élise Ancion
 Zero Fucks Given (Rien à foutre) – Prunelle Rulens

Kostume
Erstverleihung 2011
Bühnenkleidung
Magritte Beste Kostume